Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1905 rozegrano w dniach 26 czerwca – 8 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Reginald Doherty /  Laurie Doherty -  Sydney Smith /  Frank Riseley, 6–2, 6–4, 6–8, 6–3

Przypisy 

1905 w tenisie ziemnym
1905 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat